

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Ribelle ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Poggibonsi ha scontato 1 punto di penalizzazione a seguito del'inchiesta Dirty Soccer 3.

La Sangiovannese è stata poi ripescata in Serie D 2016-2017.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Grosseto ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Chieti escluso dal campionato nel dicembre 2016; tutte le partite disputate o da disputare da essa sono state annullate.

La Recanatese è stato successivamente ripescata in Serie D 2017-2018.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate 
 Serie D 2016-2017
 Serie D 2016-2017 (gironi A-B-C)
 Serie D 2016-2017 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2016-2017

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016